Меды́нцево — село в Арзамасском районе Нижегородской области. Входит в состав Кирилловского сельсовета..

Население

Достопримечательности 
В селе находится церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1730 году.

Улицы 
 Зелёная
 Нагорная
 Пролетарская
 Школьная

Примечания 

Населённые пункты Арзамасского района